Toponymie
 Bree (stad), een stad in België;
 tot 1818 de naam van het Nederlandse dorp en de voormalige gemeente Maasbree;
 Bree (Rotterdam), een straat op Rotterdam Zuid;
 Brée, een gemeente in het Franse departement Mayenne (regio Pays de la Loire);
 De Bree, buurtschap in het Groene Hart.

 Overig
 Bree (motorfiets), een Oostenrijks motorfietsmerk;
 Bree Van de Kamp, een personage uit de Amerikaanse televisieserie Desperate Housewives;
 Bree is de Engelse naam van Breeg, een plaats in Tolkiens Midden-aarde;
 Bree (tassen), Duits bedrijf;
 Atletiekclub Bree (afgekort BREE).